French Championships 1931 – turniej tenisowy znany jako wielkoszlemowy French Open, który rozegrano w 1931 roku w dniach 22–31 maja, na kortach Stade Roland Garros w Paryżu.

Była to 36 edycja zawodów.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Bibliografia 
 
 

1931 w tenisie ziemnym
1931 we Francji
French Open według lat